Vygen ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Vygen (1823–1892), deutscher Fabrikbesitzer in Duisburg, MdHdA
 Heinrich Vygen (Jurist) (1898–1995), deutscher Richter, 1958–1964 Landgerichtspräsident in Duisburg
 Jens Vygen (* 1967), deutscher Mathematiker 
 Klaus Vygen (1939–2011), deutscher Baurechtler 

Siehe auch:
 Vigen
 Wiegen